Okręty US Navy o nazwie "Shabonee":
 Pierwszy USS "Shabonee" (YT-465) był holownikiem. Nabyty przez US Navy w 1943.
 Drugi "Shabonee" (YTB-833) był holownikiem. Nabyty przez US Navy w 1974.

Shabonee